

Musica
Jarreau – album di Al Jarreau del 1983

Persone
Al Jarreau (1940-2017) – cantante statunitense
Tony Jarreau (1979) – attore statunitense